Le caracal (Caracal caracal, lynx du désert ou lynx de Perse) est un félin d'Afrique et d'Asie appartenant au genre caracal comme le chat doré africain.
 Le caracal est un pistolet créé et fabriqué par Caracal International LLC.
 Caracal est le nom utilisé dans l'armée de l'air française pour désigner l'hélicoptère militaire Airbus Helicopters H225M Caracal.
 Affaire des hélicoptères Caracal, affaire commerciale entre la France et la Pologne, en 2016.
 Caracal est une municipalité et une ville roumaine du județ d'Olt, dans la région historique de Valachie.
 Caracal est le nom parfois attribué à un véhicule militaire blindé d'origine Israélienne, le Plasan Sand Cat.
 CARACAL est l'acronyme utilisé pour le groupe de Travail Competent Authorities for REACH and CLP de la Commission européenne